Dey steht für:

 Dey, Herrschertitel in Algerien und Tunesien
 Hussein Dey (um 1773–1838), Dey von Algerien
 Dey Electric Corporation, US-amerikanischer Automobilhersteller (1915–1919)
 Dey-Griswold & Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1895–1898)

Dey ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Dey (1892–1973), deutscher Politiker (SPD)
 Bruno Dey (* 1927), deutsches SS-Mitglied
 Courtenay Becker-Dey (* 1965), US-amerikanische Seglerin
 Dipankar Dey (* 1944), indischer Schauspieler
 Gita Dey (1931–2011), indische Schauspielerin
 Graeme Dey (* 1962), schottischer Politiker
 Krishna Chandra Dey (1893–1962), indischer Komponist und Schauspieler
 Manishi Dey (1909–1966), indischer Maler
 Manju Dey (1926–1989), indische Schauspielerin
 Manna Dey (1919–2013), indischer Sänger
 Mohini Dey (* 1996), indische Musikerin
 Mukul Dey (1895–1989), indischer Künstler
 Nirmal Dey (1913–??), indischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent 
 Sebastian Dey (* 1979), deutscher Musiker
 Subhankar Dey (* 1993), indischer Badmintonspieler
 Sukhen Dey (* 1989), indischer Gewichtheber
 Susan Dey (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin
 Tom Dey (* 1965), US-amerikanischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Tracey Dey (* 1943), US-amerikanische Sängerin
 William Morton Dey (1880–1961), US-amerikanischer Romanist

Dey ist der Name folgender im NRHP gelisteter Objekte:
 Dey Building, in Rico, Connecticut, ID-Nr. 99000448
 Dey Mansion, in Wayne, New Jersey, ID-Nr. 70000392
 Dey Road Bridge, in Defiance, Ohio, ID-Nr. 99000095

Siehe auch:
 Day
 Dej, Stadt in Rumänien